Акачапан и Колмена 2. Сексион има више значења:
 Акачапан и Колмена 2. Сексион, Ел Малуко (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акачапан и Колмена 2. Сексион, Ла Арена (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акачапан и Колмена 2. Сексион, Ла Лима (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику